Курундус — станция в Тогучинском районе Новосибирской области. Входит в состав Кировского сельсовета. Граничит с поселками "Завьялово", "Шахта" и "Березиково".

География 
Площадь станции — 336 гектаров.

Население

Инфраструктура 
На станции по данным на 2021 года функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 Младшая школа. Были закрыты Элеватор и заводы по производству масла и хлеба. Также был закрыт и на данный момент полностью разрушенный свинарник.

Примечания 

Населённые пункты Тогучинского района